Фи́ллис Бэ́рри (; 7 декабря 1908, Лидс, , Англия, Великобритания — 1 июля 1954, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — британская актриса, танцовщица и певица.

Биография 
Филлис Бэрри родилась 7 декабря 1908 года в Лидсе (графство , Англия, Великобритания).

Карьера 
Филлис начала свою карьеру в качестве танцовщицы в труппе  (1854—1925). Затем Филлис покинула родную Англию, чтобы появиться на австралийской сцене.

В 1925—1947 года Филлис сыграла в 44-х фильмах и в начале кинокарьеры она появлялась в титрах под именем Филлис Ду Бэрри.

Также Филлис была певицей и в 1933 году она исполнила песню «No More War» в фильме «», в котором она также сыграла роль Фифи.

Смерть 
45-летняя Филлис скончалась 1 июля 1954 года от отравления барбитуратами, вызванного употреблением в пищу фенобарбитала в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки